

Muziek 
 The silver lining (album van Soul Asylum) (1998), muziekalbum van Soul Asylum
 Silver lining (album van Nils Lofgren) (1991) muziekalbum van Nils Lofgren
 Silver lining (lied van Nils Lofgren) (1991) lied van Nils Lofgren
 Silver lining (album van Bonnie Raitt) (2002) muziekalbum van Bonnie Raitt
 Silver lining (lied van Bonnie Raitt) (2002) lied van Bonnie Raitt

Film 
 The Silver Lining (1915), een korte film van regisseur B. Reeves Eason
 The Silver Lining (1921), een stomme dramafilm van regisseur Roland West
 The Silver Lining (1927), een Britse stomme film van regisseur Thomas Bentley
 The Silver Lining (1932), een film met Maureen O'Sullivan

Entertainment 
 The Silver Lining (computerspel), avonturenspel uit 2010.

Zie ook 
Silver Linings Playbook (2012), een Amerikaanse romantische tragikomedie onder regie van David O. Russell